La Morera de Montsant kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Morera de Montsant (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 La Morera de Montsant (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar